Amfíccion (en grec antic Άμφικτύον, literalment: 'el que habita a l'entorn') va ser el nom que es va donar en la pràctica als que es reunien periòdicament en un lloc concret, generalment un santuari, per celebrar en comú un festival. Sgons la tradició, rebia el seu nom d'Amficcíon, el fill de Deucalió. La més coneguda de les unions d'aquest tipus era l'anomenada Lliga Amfictiònica. suposat fundador de la primera unió.

Notes

Referències 

Lligues de l'antiga Grècia